Manuel Gavilán ist der Name folgender Personen:

* Manuel Gavilán (Fußballspieler, 1920) (1920–2010), paraguayischer Fußballspieler
 Manuel Gavilán (Fußballspieler, 1991) (* 1991), spanischer Fußballspieler